Горња Дубица је насељено мјесто у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Извори

Спољашње везе 
 Књига: „Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.", статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.

Општина Оџак
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини